Nürnberger bezeichnet

 Einwohner der Stadt Nürnberg

Nürnberger ist ein Kurzwort für
 den Nürnberger Lebkuchen
 die Nürnberger Rostbratwurst; siehe Bratwurst#Nürnberger Rostbratwurst
 die Nürnberger Versicherung

Nürnberger ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Nürnberger (* 1954), österreichische Schauspielerin
 Augustin Josef Nürnberger (1854–1910), deutscher katholischer Theologe
 Bernhard Nürnberger, deutscher Maler und Bildhauer
 Christian Nürnberger (* 1951), deutscher Journalist, Redakteur und Autor
 Christian Friedrich Nürnberger (1744–1795), deutscher Mediziner und Botaniker
 Dirk Nürnberger (* 1970), deutscher Marathonläufer
 Fabian Nürnberger (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Frank Nürnberger (* 1971), deutscher Ministerialbeamter
 Günther Nürnberger (1948–2013), deutscher Mathematiker
 Helmut Nürnberger (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Helmuth Nürnberger (1930–2017), deutscher Literaturwissenschaftler und Fontane-Forscher
 Johann Ernst Noricus (auch: Nürnberger; 1634–1678), deutscher Rechtsgelehrter
 Jörg Nürnberger (* 1967), deutscher Politiker (SPD)
 Julia Nürnberger (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Julius Nürnberger (1883–1952), deutscher Jurist
 Kai Nürnberger (* 1966), deutscher Basketballspieler
 Klaus Nürnberger (Theologe) (1933–2022), deutscher evangelischer Theologe
 Klaus Nürnberger (1939–2016), deutscher Basketballtrainer
 Lazarus Nürnberger (Noremberger; 1499–1564), deutscher Kaufmann in Sevilla
 Ludwig Nürnberger (1884–1959), deutscher Frauenarzt, Geburtshelfer sowie Hochschullehrer
 Matthias Nürnberger, bürgerlicher Name von Matze Rossi (* 1977), deutscher Punkrocksänger und Liedermacher
 Ralf Nürnberger (* 1952), deutscher Regisseur, Bühnenbildner und Übersetzer
 Richard Nürnberger (1912–1999), deutscher Historiker
 Rudolf Nürnberger (* 1945), österreichischer Nationalrat und Gewerkschafter
 Woldemar Nürnberger (1818–1869), deutscher Schriftsteller und Arzt

Siehe auch:
 Equipe Nürnberger
 Nürnberger Trichter
 Nürnberg (Begriffsklärung)